Gli Heimat-los (pronunciato anche Heimatlos) sono stati una band hardcore punk francese attiva tra il 29 ottobre 1983 e il 1988.

Il nome della band è formato da una parola tedesca,  Heimat (in italiano patria), insieme al suffisso '-los', che significa senza. 
Il primo EP fu registrato nel dicembre 1983 a Massy, e conteneva sette tracce.

Influenze
La band cita fra le sue influenze Dead Kennedys, Bad Brains, Flag of Democracy, Terveet Kädet, Minor Threat, Anti Cimex, MDC, Raw Power, Toy Dolls, Dirty Rotten Imbeciles, Kaaos, Discharge, Métal Urbain, The Freeze, Jerry's Kids, Negazione, Indigesti, Gang Green, Dag Nasty, Victims Family e Red Hot Chili Peppers.

Componenti
 Norbert - voce 
 Jean-Claude - basso, voce d'accompagnamento 
 François - chitarra
 Serge - batteria

Discografia

EP
 1985 - Schlag ! EP, (New Wave Records)
 1988 - Negative Mental Obsession EP, (Auto Da Fé Records)

Split
 1987 - De Vlag, LP

Raccolte
 2006 - La Seconde Nécessaire 1983-1988, (Ratbone Records)

Apparizioni in compilation
 1984 - 1984: The First Sonic World War	
 1985 - Rapsodie En France Vol. 1 
 1986 - Rapsodie 
 1989 - France Profonde Vol 1 Et 2 
 2003 - Punk En France 
 Network Of Friends Vol. 2

Note

Collegamenti esterni